Вацлав Баворовський — коронний писар часів короля Сігізмунда І Старого
 Вацлав Баворовський (†1701) — ловчий галицький, підчаший кам'янецький
 Вацлав Баворовський — дідич у Галичині, син Юзефа

Вацлав